Сэр Дэвид Кокс (; 15 июля 1924, Бирмингем, Англия — 18 января 2022) — британо-английский статистик.
Член Лондонского королевского общества (1973), иностранный член Национальной академии наук США (1988) и Американского философского общества (1990).

Доктор философии (1949), профессор, экс-профессор статистики и почётный фелло оксфордского Наффилдского колледжа, трудился в Оксфорде с 1988 года.
Лауреат BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2016). Рыцарь-бакалавр (1985).

Биография 
Изучал математику в Кембридже (Колледж Святого Иоанна), получил степень доктора философии в Лидском университете в 1949 году.

В 1950-55 гг. ассистент-лектор Кембриджа.
В 1956—1966 гг. ридер, профессор статистики Биркбек-колледжа Лондонского университета. В 1966—1988 гг. профессор статистики Имперского колледжа Лондона, в 1969—1973 гг. возглавлял его кафедру математики. С 1988 года смотритель оксфордского Наффилдского колледжа, а также занял университетскую кафедру статистики, продолжив работать там и после выхода в отставку в 1994 году.

С 1966 по 1991 год редактор журнала «Biometrika».

Президент Королевского статистического общества с 1980 по 1982 год.
В 1995—1997 гг. президент Международного статистического института.
Являлся почетным членом более сорока университетов и научных обществ.

Внёс значительный вклад в математическую статистику и исследования случайных процессов. Его имя носит процесс Кокса. Автор многочисленных книг по статистике.

Его статья «Regression Models and Life Tables», вышедшая в 1972 году, стала второй по цитируемости статистической статьей в современной научной литературе (около 30 тыс. цитирований в Web of Science и 42 тыс. в Google Scholar). Под № 16 она вошла в список ста лучших научных работ всех времен по версии Nature (2014).

Награды и премии 
 1961 — 
 1973 — 
  (1983)
 1990 — 
 Gold Medal for Cancer Research (1990)
 1992 — Премия Макса Планка
 2005 — 
 2010 — Медаль Копли
 2016 —  (первое присуждение)
 2016 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award

Основные публикации 
 Planning of experiments (1958)
 Queues (Methuen, 1961). With Walter L. Smith
 The theory of stochastic processes (1965). With Hilton David Miller
 Analysis of binary data (1969). With 
 Theoretical statistics (1974). With D. V. Hinkley
 Point processes (Chapman & Hall/CRC, 1980). With 
 Applied statistics, principles and examples (Chapman & Hall/CRC, 1981). With Joyce Snell
 Analysis of survival data (Chapman & Hall/CRC, 1984). With David Oakes
 Asymptotic techniques for use in statistics. (1989) With 
 The collected works of John Tukey (Chapman & Hall/CRC, 1992). Editor.
 Inference and asymptotics (Chapman & Hall/CRC, 1994). With Ole E. Barndorff-Nielsen
 Multivariate dependencies, models, analysis and interpretation (Chapman & Hall, 1995). With Nanny Wermuth
 Time series models in econometrics, finance and others (Chapman & Hall/CRC, 1996). With D. V. Hinkley and Ole E. Barndorff-Nielsen (editors)
 The theory of design of experiments. (Chapman & Hall/CRC, 2000). With Nancy M. Reid.
 Complex stochastic systems (Chapman & Hall/CRC, 2000). With Ole E. Barndorff-Nielsen and Claudia Klüppelberg
 D. M. Titterington and D. R. Cox, ed (2001). Biometrika: One Hundred Years. Oxford University Press. ISBN 0-19-850993-6.
 Components of variance (Chapman & Hall/CRC, 2003). With P. J. Solomon
 Principles of Statistical Inference (Cambridge University Press, 2006). ISBN 978-0-521-68567-2

Публикации на русском 
 Кокс Д. Р., Льюис П. Статистический анализ последовательностей событий = The statistical analysis of series of events. / Пер. с англ. И. А. Маховой и В. В. Рыкова; под ред. Н. П. Бусленко. — М. : Мир, 1969. — 312 с. : черт.
 Кокс Д.,  Теоретическая статистика. — М.: Мир, 1978. — 560 с. : ил.
 Кокс Д., Хинкли Д. Задачи по теоретической статистике с решениями = Problems and solutions in theoretical statistics. / Пер. с англ. Е. В. Чепурина; под ред. Ю. К. Беляева. — М. : Мир, 1981. — 225 с.

Примечания

Ссылки 

 Дэвид Кокс на сайте Оксфордского университета

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Преподаватели Биркбека
Статистики по алфавиту
Статистики Великобритании
Статистики XX века
Члены Лондонского королевского общества
Члены Британской академии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Американского философского общества‎
доктора философии
Избранные члены Международного статистического института
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Президенты Королевского статистического общества
Президенты Международного статистического института
Награждённые золотой медалью Гая
Награждённые медалью Копли
Лауреаты премии Макса Планка
Почётные доктора Падуанского университета
Почётные доктора Миннесотского университета